Agnès Merlet (1959) – regista e sceneggiatrice francese
 Dominique Merlet (1938) – pianista e organista francese
 Erwin Merlet (1886-1939) – pittore e alpinista austriaco
 Michel Merlet (1939) – compositore francese
 Myriam Merlet (1956-2010) – attivista haitiana